A eleição municipal de Timon em 1992 ocorreu em 3 de outubro. O prefeito na época era Luiz Pires (PDS). Chico Leitoa (PDT) foi eleito prefeito em turno único, derrotando o ex-prefeito Napoleão Guimarães (PFL).

Resultado da eleição para prefeito

Primeiro turno 

Timon